Bartleby, the Scrivener, een novelle uit 1853 van Herman Melville
 Bartleby (1963), een film uit 1963 van Ludwig Cremer
 Bartleby (1970), een film uit 1970 van Jean-Pierre Bastid
 Bartleby (2001), een film uit 2001 van Jonathan Parker